Division II i fotboll 1965 var 1965 års säsong av Division II som bestod av fyra serier, med 12 lag i varje serie, förutom Norrlandsserien som hade 10 lag. Det var då Sveriges näst högsta division. Varje serievinnare gick till kvalspel för att flyttas upp till Allsvenskan och de tre sämsta, i Norrlandsserien de två sämsta, degraderades till Division III. Det gavs 2 poäng för vinst, 1 poäng för oavgjort och 0 poäng för förlust.

Serier

Norrland 

Gefle IF gick vidare till kvalspel till Allsvenskan och Skellefteå AIK och Sunnanå SK flyttades ner till division III. De ersattes av GIF Sundsvall från Allsvenskan och från division III kom IFK Luleå och Domsjö IF.

Svealand 

IK Brage gick vidare till kvalspel till Allsvenskan och Råsunda IS, IF Karlskoga-Bofors och IF Sylvia flyttades ner till division III. De ersattes av Hammarby IF från Allsvenskan och från division III kom Avesta AIK, Gimo IF och IFK Sunne.

Västra Götaland 

Gais gick vidare till kvalspel till Allsvenskan och Halmstads BK, Västra Frölunda IF och Göteborgs AIK flyttades ner till division III. De ersattes av Alingsås IF, Finspångs AIK, Skogens IF och Tidaholms GoIF från division III.

Östra Götaland 

Grimsås IF gick vidare till kvalspel till Allsvenskan och IFK Kristianstad, Högadals IS och IFK Karlshamn flyttades ner till division III. De ersattes av Malmö BI och Mönsterås GIF från division III.

Kvalspel till Allsvenskan 

Den tredje omgången spelades på neutrala planer, Gais mot Grimsås IF spelades i Borås och IK Brage mot Gefle IF spelades i Solna stad. Gais och IK Brage till Allsvenskan 1966. Grimsås IF och Gefle IF fick fortsätta spela i Division II.

Källor

Referenser 

Fotboll i Sverige 1965
1965
Fotbollssäsongen 1965